Németország
Schwarzbach, település Brandenburgban
Schwarzbach, település Türingiában